Andriej Wasilewski (ur. 1966) – rosyjski hokeista
 Andriej Wasilewski (ur. 1994) – rosyjski hokeista

 Zobacz też
 Andrej Wasileuski (ur. 1991) – białoruski tenisista